Por omelete pode ser referir à:

 Omelete, alimento feito com ovos batidos;
Omelete (portal), site brasileiro de entretenimento;
 Omelete Man, segundo álbum de Carlinhos Brown.

Desambiguação